Grand Mont, sommet des Alpes en France
 Grand Mont, sommet entre les Alpes-Maritimes, en France, et la Ligurie en Italie
 Grand Mont, ruisseau de Belgique.
 Le Grand Mont, sommet du Jura en France.